Apóstoles (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
Apóstoles (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones